YAM ist die Abkürzung von:

 Yet Another Mailer, E-Mail-Programm für Amiga-Computer
 den Flughafen von Sault Ste. Marie (IATA-Code)

Yam steht für:

 Yam (Zeitschrift), deutsches Jugendmagazin
 Yam (Fluss), Fluss im Nordosten von Thailand
 Yam (Festival), internationales Young-Art-Meeting
 Yam (ägyptische Mythologie) eine altägyptische, tyrannische, monströse Gottheit des Meeres und anderer Gewässer
 Yam bzw. Yams ein Würfelspiel, ähnlich wie Kniffel
 Knolliger Sauerklee, eine Nutzpflanze deren Wurzeln ein Lebensmittel darstellen und in Neuseeland als Yam bezeichnet werden
 Yams, Nutzpflanze der Pflanzengattung Dioscorea, auch Yams oder Yamswurzel

Personen:
 Alex Yam (* 1981), singapurischer Politiker (PAP), MP
 Minnie Soo Wai Yam (* 1998), hongkong-chinesische Tischtennisspielerin
 Simon Yam (* 1955), chinesischer Schauspieler
 Yaneer Bar-Yam (* 1959), US-amerikanischer Physiker, Systemwissenschaftler und Gründungspräsident des New England Complex Systems Institute

Siehe auch:
 Jam
 Jamm

Abkürzung